Golden Gate (estret), estret a Califòrnia occidental, a l'entrada de la badia de San Francisco, a la qual separa de l'oceà Pacífic
 Golden Gate (Florida), concentració de població designada pel cens a l'estat de Florida (EUA)
 Golden Gate (Illinois), població a l'estat d'Illinois  (EUA)
 Golden Gate Park, jardí públic a San Francisco (Califòrnia, Estats Units)  
 Pont Golden Gate, pont penjant situat a la Badia de San Francisco (Califòrnia)